In 1992/93 werd het derde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 17 juli 1993 tot 18 juni 1994. Dinamo Minsk werd kampioen.

 Belaroes Minsk wijzigde de naam in Dinamo-93 Minsk

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1993/94